Hoewel Denemarken weinig hoogteverschillen kent, zijn er toch een aanzienlijk aantal watermolens te vinden. Deze lijst is beperkt tot de traditionele watermolens, waarvan er 77 aanwezig zijn.

Denemarken
Watermolens
Watermolens